Goethe  o  Göthe es un apellido alemán cuyo representante más conocido es: 
 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) literato alemán .

Otras personas 
 August von Goethe: hijo de Johann Wolfgang von Goethe.
 Catharina Elisabeth Goethe: madre de Johann Wolfgang von Goethe.
 Johann Caspar Goethe: padre de Johann Wolfgang Goethe.
 Ottilie von Goethe: cuñada de Johann Wolfgang von Goethe.
 Christiane von Goethe: esposa de Johann Wolfgang Goethe.

Otras variantes incluyen:
 Johann Friedrich Eosander von Göthe (1669–1728) — arquitecto alemán del tardobarroco.
 Charles Goethe (1875–1966), un activista estadounidense;
 Amon Goethe (1908–1946), soldado alemán a.k.a. (a) Amon Göth
 Bror Geijer Göthe
 Dieter Göthe
 Matthew Goethe

Otros temas 
 Goethe Arboretum, un jardín botánico de la Universidad de Sacramento, California; Estados Unidos.
 Goethe (uva), variedad de uva;
 (3047) Goethe, un asteroide llamado así en homenaje a Johann Wolfgang von Goethe.
El Goethe-Institut, fundación sin fines de lucro alemana, en la práctica es una extensión de la cultura en habla alemana.
 Premio Goethe
 Medalla Goethe
 Cuenca Goethe o cráter Goethe, un cráter de impacto (meteorítico) en el planeta Mercurio.